Reformatorisch steht für:
 Protestantismus in der Theologie
 Reformator in der Kirchengeschichte
 Reformierte Kirchen
 Kassatorische Entscheidung in Jura